Fivaz ist der Familienname folgender Personen:
 Fabien Fivaz (* 1978), Schweizer Politiker (Grüne)
 Henri Fivaz (Architekt) (1856–1933), Schweizer Architekt
 Henri Fivaz (Segler), Schweizer Segler, Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 1928
 Julien Fivaz (* 1979), Schweizer Leichtathlet
 Ruth Fivaz-Silbermann (* 1946), Schweizer Historikerin